

Música

Álbuns 
 Sweet Dreams (Are Made of This) (álbum), álbum da banda pop Eurythmics, em 1983
 Sweet Dreams, álbum da banda canadense de heavy metal Sword, em 1988
 Sweet Dreams, trilha sonora do filme com mesmo nome, em 1985 
 Sweet Dreams: The Anthology, álbum do guitarrista americano Roy Buchanan, em 1992
 Sweet Dreams - The Album, álbum do grupo alemão de eurodance La Bouche, em 1995

Canções 
 "Sweet Dreams", canção do cantora de country Don Gibson, em 1956, regravada por Patsy Cline em 1963
 "Sweet Dream", canção da banda britânica de rock Jethro Tull, em 1969
 "Sweet Dreams", canção da banda americana de rock progressivo Yes, em 1970
 "Sweet Dreams", canção da banda neozelandêsa de rock Split Enz, em 1976 
 "Sweet Dreams", canção da dupla australiana de Soft rock  Air Supply, em 1982]]
 "Sweet Dreams (Are Made of This)", canção da banda pop Eurythmics, em 1983, regravada em 1996 por Marilyn Manson
 "Sweet Dreams", canção do grupo alemão de eurodance La Bouche, em 1995
 "Sweet Dreams", canção da pianista americana Tori Amos, em 2003
 "Sweet Dreams (canção de Beyoncé)", canção da cantora de R&B americana Beyoncé em 2009 
 "Sweet Dreams", canção da cantora indie americana Holly Miranda, em 2010

Bandas 
 Sweet Dreams (banda), banda britânica vencedora do programa musical da BBC Eurovision: Your Country Needs You em 1983
 Sweet Dreams, dupla britânica conhecida pela regravação da canção Honey Honey do grupo ABBA, formada em 1974

Cinema e TV 
 Sweet Dreams (1985), filme de 1985 sobre a cantora country Patsy Cline, dirigido por Karel Reisz.
 Sweet Dreams, série de TV de Singapura, em 1990
 Sweet Dreams, filme protagonizado pela atriz Tiffani Thiessen, em 1996
 Sweet Dreams, série de TV americana, em 1997
 "Sweet Dreams", episódio da série americana da NBC Frasier, para sua quinta temporada, em 1998
 Strawberry Shortcake: The Sweet Dreams Movie, filme americano da personagem Moranguinho, em 2006
 "Sweet Dreams", episódio da série britânica da BBC Merlyn, para sua segunda temporada, em 2009
Sweet Dreams, série chinesa de 2018 estrelada por Dilraba Dilmurat e Deng Lun.

Literatura 
 Sweet Dreams, livro de Michael Frayn, em 1976
 Sweet Dreams, série de livros escrita por Barbara Conklin, Janet Quin-Harkin, Laurie Lykken, Marilyn Kaye (com pseudonimo de Shannon Blair) e Yvonne Greene,  entre 1981 e 1996 
 Sweet Dreams: Philosophical Obstacles to a Science of Consciousness, livro de Daniel Dennett, em 2001

Desambiguações de música